La Justicière – film del 1910 diretto da Louis Feuillade
 La Justicière – film del 1926 diretto da Maurice de Marsan e Maurice Gleize